Ниссен () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Ниссен, Альма (1897—1991) — деятельница общественного движения за альтернативную медицину.
 Ниссен, Антон (1866—1934) — немецкий и датский художник.
 Ниссен, Бенедикт Момме (1870—1943) — немецкий писатель и художник.
 Ниссен, Ганс Герман (1893—1980) — немецкий оперный певец (бас-баритон).
 Ниссен, Кайл (род. 1979) — канадский фристайлист, участник олимпийских игр 2006, 2010 годов.
 Ниссен, Рудольф (1896—1981) — хирург, внесший вклад в развитие хирургии Турции, США и Швейцарии.
 Ниссен, Франсуаз (род. 1951) — французская издательница и политик.
 Ниссен, Эрика (1845—1903) — норвежская пианистка.
 Ниссен-Мастхофф, Хельга (род. 1941) — немецкая теннисистка.
 Ниссен-Саломан, Генриетта (1819—1879) — шведская певица и музыкальный педагог.

См. также 
 Ниссен (святой)